Kabinett Manmohan Singh steht für folgende Regierungen Indiens:

 Kabinett Manmohan Singh I (2004 bis 2009)
 Kabinett Manmohan Singh II (2009 bis 2014)